Parys steht für:
 Parys (Korsze), Dorf in der Wojewodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Parys (Südafrika), Stadt in der Provinz Freistaat, Südafrika
 Parys (Berg), Berg in Wales

Parys ist der Familienname folgender Personen:
 Georges van Parys (1902–1971), französischer Filmkomponist
 Jan Parys (* 1950), polnischer Soziologe, Publizist, Politiker und Verteidigungsminister
 Magdalena Parys (* 1971), deutsch-polnische Autorin
 Michel Van Parys OSB (* 1942), belgischer Ordensgeistlicher und Abt